Проспе́кт Дзержи́нского — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском государственном деятеле Феликсе Дзержинском (1877—1926).

Россия 
 Проспект Дзержинского — проспект в Архангельске.
 Проспект Дзержинского — проспект в Балахне.
 Проспект Дзержинского — проспект в Дзержинске.
 Проспект Дзержинского — проспект в Нижнем Тагиле.
 Проспект Дзержинского — проспект в Новороссийске.
 Проспект Дзержинского — проспект в Новосибирске.
 Проспект Дзержинского — проспект в Оренбурге.
 Проспект Дзержинского — проспект в Ярославле.

Белоруссия 
 Проспект Дзержинского () — проспект в Минске.

Украина 
 Проспект Дзержинского — проспект в Донецке.

См. также 
 Площадь Дзержинского
 Проезд Дзержинского
 Улица Дзержинского